Benetton B193A — гоночный  автомобиль, разработанный Россом Брауном и Рори Бирном и построенный командой Benetton для участия в Чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года.

История 
Обновлённая версия B193B дебютировала на Гран-при Европы 1993.

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Benetton Формулы-1